STX, sigle de trois lettres formé des lettres S, T et X peut faire référence à :

 STX EU Enlarge 15, un indice boursier européen ;
 STX, STX-SE et STX-RC, gammes de vélos de randonnée de la marque Shimano dans les années 1990 ;
 STX, type de moteur (trains, chars, bateau, etc.) fabriqué par la société allemande MTU Friedrichshafen ;
 Streaming Transformations for XML, un langage de programmation informatique.

Entreprises 
 Groupe STX, (System technology excellence) un groupe industriel et ingénierie sud-coréen et ses filiales,
 STX Offshore & Shipbuilding,
 STX Europe,
 STX France (anciens Chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire),
 STX France Lorient.

STX, peut également faire référence à :

 l'Aéroport international Henry E. Rohlsen, aux Îles Vierges des États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Saxitoxine, composé organique en chimie.